Ранчо Сан Данијел има више значења:

 Ранчо Сан Данијел (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Сан Данијел (Сан Салвадор ел Секо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику